Довжицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Довжицька сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Довжицька сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 Довжицька сільська рада — Харківська область, Золочівський район
 Довжицька сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район